

События 

 25 мая — французский король Филипп VI отобрал у английского короля Эдуарда III Гиень несмотря на сложенную Эдуардом вассальную присягу.
 Английский король Эдуард III посылает вызов французскому королю Филиппу VI («Филиппу Валуа, который называет себя королём Франции»). Начало Столетней войны между Англией и Францией. Захват англичанами острова Кадсан.
 7 октября — Эдуард III денонсировал присягу и объявил свои права на французский трон.
 Английский король Эдуард III запретил экспорт шерсти во Фландрию, что привело к восстанию ткачей во главе с Якобом ван Артевелде.
 Ноябрь — битва при Кадсане: английские войска совершают рейд на фламандский остров Кадсан.
 Эдвард Вудсток, в будущем Чёрный принц получил титул герцога Корнуольского, то есть стал первым английским герцогом.
 На престол Сицилии, после смерти своего отца Федериго II, вступил король Педро II.
 Семья Скалигеров теряет контроль над Падуей.
 Захват византийского города Никомедия турками.
 Основание на Руси монастыря, который впоследствии стал Троице-Сергиевой Лаврой.
 Объединённое русско-ордынское войско совершает поход на Люблин.
 Поход византийского императора Андроника III на Эпир (в нынешней Греции) и его покорение.
 Покорение берберской династии Абдальвадидов династией Маринидов, и их временный (до 1348 года) захват Алжира.
 Восстание в селении Баштии, близ Себзевара. Восставшие взяли Себзевар, ставший столицей сербедарского государства, просуществовавшего до его уничтожения Тамерланом в 1381 году.
 Против хана-Чингизида Ильчигадая вспыхнуло мусульманское восстание, и он был убит.
 Основан бейлик Дулкадиридов (1337—1522).
 1337—1353 — правитель бейлика Дулкадир Караджа-бей Дулкадироглу.

Родились 
 25 февраля — Венцель I, с 1353 года первый герцог Люксембурга.
 4 августа — Людовик II Добрый, французский дворянин, военачальник и политический деятель.
 14 августа — Роберт III, с 1390 года король Шотландии из династии Стюартов.
 Генрих III Мекленбургский, с 1379 года герцог Мекленбурга.
 Изабелла Майоркская, дочь короля Майорки Хайме III.
 Кирилл Белозерский, религиозный деятель, преподобный Русской православной церкви.
 Людовик Дитя, с 1342 года король Сицилии.
 Стефан III, баварский герцог.

Скончались 
 7 сентября — Селога (Солога, Шелога, Шолога), с 1327 года псковский посадник.
 25 июня — Федериго II (род. 13 декабря 1272), с 1291 года регент, а с 1295 года — король Сицилии.
 30 июня — Элинор де Клер (род. 3 октября 1292), леди Диспенсер, баронесса Гламорган, внучка английского короля Эдуарда I.
 19 декабря — Святитель Даниил II, архиепископ Сербский.
 Вильгельм I Добрый (род. ок. 1286), голландский граф.
 Джотто ди Бондоне (род. ок. 1267), итальянский художник и архитектор, одна из ключевых фигур в истории западного искусства.
 Кирилл и Мария Радонежские, преподобные Русской православной церкви, родители преобразователя монашества в Северной Руси преподобного Сергия Радонежского.
 Мхитар Саснеци (род. 1260), армянский богослов, педагог, церковный деятель.
 Тино ди Камаино, итальянский скульптор.
 Филипп III Намюрский (род. 1319), германский дворянин, с 1336 года маркграф Намюра.

Примечания